Como guamo se conoce a:

Plantas 
 el nombre común de Inga feuilleei o pacay.
 el nombre común de Inga spuria o cuajinicuil.

Lugares 
 Guamo, un municipio del departamento colombiano de Tolima.
 El Guamo, un municipio del departamento colombiano de Bolívar.

Otros 
 Guamo, un pueblo indígena del E. de Venezuela que se extendía por los estados de Apure, Barinas, Guárico y Portuguesa.